50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 11 sierpnia, a finał konkurencji 12 sierpnia.

Po 16 latach mistrzem olimpijskim w tej konkurencji ponownie został 35-letni Anthony Ervin ze Stanów Zjednoczonych. Stał się tym samym najstarszym pływakiem w historii, który zdobył złoty medal na igrzyskach. Ervin uzyskał czas 21,40 i o 0,01 s pokonał broniącego tytułu mistrza olimpijskiego Francuza Florenta Manaudou (21,41). Brązowy medal, z czasem 21,49, wywalczył Amerykanin Nathan Adrian.

Czwarte miejsce zajął Brytyjczyk Benjamin Proud (21,68). Tuż za nim znalazł się reprezentant Ukrainy Andrij Howorow (21,74). Na szóstym miejscu uplasowali się ex aequo Brazylijczyk Bruno Fratus i Brad Tandy z Południowej Afryki (21,79). Litwin Simonas Bilis uzyskał czas 22,08 i zajął ostatnią pozycję w finale.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Finał konkurencji w serwisie YouTube 

50 m stylem dowolnym mężczyzn